Чемпионат России по греко-римской борьбе 2002 года прошёл в Ульяновске в январе. В нём приняло участие 248 спортсмена из 43 регионов. Соревнования прошли в спорткомплексе Ульяновского государственного педагогического университета, который вмещает 460 зрителей.

Медалисты

Ссылки 
 "Классики" разыграли медали в Ульяновске
 Чемпионат России по греко-римской борьбе 2002 года проходит без сюрпризов

Январь 2002 года
2002 год в борьбе
Чемпионаты России в 2002 году
Чемпионаты России по греко-римской борьбе
Спортивные соревнования в Ульяновске
2000-е годы в Ульяновской области